Guide kan syfta på:

Guide – en person eller beskrivning som leder eller visar andra vägen genom ett område
Guide (artist) – ett artistnamn för Ronny Thorén som är en svensk sångare
Guide, Hainan, härad i Kina